Léglise de l’Adoration Perpétuelle (en hongrois : Örökimádás templom) est une église catholique romaine de Budapest, située dans le quartier de Ferencváros.

Notes et références 

 Monument historique dans le 9e arrondissement de Budapest
Adoration